Emile Gumbs (1928-2018) – politico anguillano
Jermaine Gumbs (1986) – calciatore anguillano
Keith Gumbs, meglio conosciuto come Kayamba (1972) – ex calciatore nevisiano
Roy Gumbs (1969) – ex calciatore anguillano